Alejandro Otero puede referirse a:

Alejandro Otero, pintor y escultor venezolano;
Alejandro Otero Fernández, un médico, catedrático y político socialista español;
Alejandro Otero, futbolista colombiano.